"The powers that be" (TPTB) kan refereren aan:

The Powers That Be (boek) - een boek van David Halberstam uit 1979
The Powers That Be (televisieserie) - een Amerikaanse sitcom uit de jaren 90
The Powers That Be (Angel) - een groep bovennatuurlijke entiteiten in de televisieserie Angel
The Powers That Be (Stargate) - een episode van de televisieserie Stargate SG-1